Take a Look at Those Cakes è il cinquantesimo album in studio del cantante statunitense James Brown, pubblicato nel 1978.

Tracce

Collegamenti esterni